Camillo Minieri Riccio – storico e archivista italiano
 Dario Minieri – giocatore di pocker italiano
 Mario Minieri – ciclista professionista
 Michelangelo Minieri – calciatore italiano
 Nino Minieri – cantautore italiano